Een Holle weg:
 Holleweg (Oudenaarde), een kasseiweg in Volkegem in de Belgische stad Oudenaarde
 Holleweg (Wageningen), een holle weg in Wageningen in Nederland